Вірменський національно-визвольний рух був спрямований на створення Вірменської держави. До неї входили соціальні, культурні, але в першу чергу політичні та військові рухи, які досягли свого піку під час Першої світової війни та наступних років.

Під впливом епохи Просвітництва та піднесення націоналізму під час Османської імперії вірменський національний рух розвинувся на початку 60-х років. Його поява була схожою з рухами балканських народів, особливо з грецькими революціонерами, які боролися за незалежність. Вірменські бойові групи намагалися захищати в основному сільське населення Османської імперії від мусульман, будучи християнами, але кінцевою метою було спонукати до реформ.

З кінця 1880-х рр. рух веде партизанську війну з урядом Османа та курдами у східних областях імперії, очолюваної трьома вірменськими політичними партіями, названими соціал-демократичним парком Ханчакіан, партією Арменакан та Вірменською революційною федерацією. Вірмени зазвичай бачили Росію як свого природного союзника у боротьбі з турками, хоча Росія підтримувала жорстоку політику на Кавказі. Лише після втрати своєї присутності в Європі після Балканських воєн, уряд Османії був змушений підписати пакет вірменських реформ на початку 1914 року, однак це було перервано Першою світовою війною.

Під час Першої світової війни вірмени, що жили в Османській імперії, систематично винищувалися урядом (Геноцид вірмен). За деякими оцінками, з 1894 по 1923 р. в Османській імперії загинуло до 2 000 000 вірмен. Після того, як рішення про знищення вірменів було прийнято Міністерством внутрішніх справ Османської імперії і вперше з Директивою 8682 від 25 лютого 1915 р., десятки тисяч російських вірмен вступили в російську армію як вірменські волонтерські підрозділи з російською обіцянкою автономії. До 1917 р. Росія контролювала багато вірменських районів Османської імперії. Проте після Жовтневої революції російські війська відійшли і залишили вірменів один на один з турками. Вірменська національна рада проголосила Республіку Вірменія 28 травня 1918 року, тим самим створивши вірменську державу у вірмено-населених районах Південного Кавказу.

До 1920 р. Більшовицький уряд в Росії та уряд Анкари успішно прийшов до влади в своїх країнах. Турецькі революціонери успішно заселили західну половину Вірменії, а Червона армія вторглися і приєднала Республіку Вірменія у грудні 1920 року. У 1921 році був підписаний договір про дружбу між більшовицькою Росією та Турецькою кемалістичною партією. Раніше частина Вірменії, що перебувала під контролем Росії, була більшою частиною анексії Радянським Союзом, в частині якого була створена Вірменська Радянська Соціалістична Республіка. Сотні тисяч геноцидових біженців опинилися на Близькому Сході, Греції, Франції та США, поклавши початок новій епосі вірменської діаспори. Радянська Вірменія існувала до 1991 року, коли розпався Радянський Союз та створена нинішня (Третя) Республіка Вірменія.

 

Національно-визвольні рухи
Вірменський націоналізм